Елизавета Ивановна Тиме (1884—1968) — русская драматическая актриса, театральный педагог, профессор, Народная артистка РСФСР (1957).

Биография 
Родилась в семье профессора Петербургского института корпуса горных инженеров Ивана Августовича Тиме.

В 1904 году окончила Высшие женские Бестужевские курсы.

В 1906 году окончила Петербургскую консерваторию по классу пения, в 1908 году — Петербургское театральное училище.

С 1908 года — актриса Александринского театра. Играла драматические, трагические и комедийные роли, имея в сезоне до 11 новых ролей. Хорошо поставленный голос позволял ей исполнять партии в опере и оперетте. В 1909 году, в Мариинском театре, исполнила роль Клеопатры в балете «Египетские ночи» в постановке Михаила Фокина.

Известна как исполнительница художественного слова. В чтецком репертуаре — «Анна Каренина» Л. Толстого, «Хождение по мукам» А. Толстого, «Клим Самгин» М. Горького, «Сага о Форсайтах» Дж. Голсуорси, произведения А. Пушкина, Н. Некрасова, Ги де Мопассана.

Преподавала в Школе сценических искусств А. Петровского, в Институте живого слова. Затем, более тридцати лет, в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кино, с 1951 года — профессор.

Похоронена в Санкт-Петербурге на Литераторских мостках Волкова кладбища.

Роли в театре 
Домашние постановки и спектакли в театральном училище
  — «На манёврах» С. Рассохина — Компаньонка
  — «На пороге великих событий» Н. Павлова — Верочка
  — «Борцы» М. Чайковского — Соня Галтина
  — «Тайна» Николаева — Ласкина
  — «Волшебные звуки» А. Генца — Вера
  — «Чучело» В. Билибина — Анна Леонтьевна
  — «Высшая школа» И. Потапенко — Клавдия
  — «Сильные и слабые» Н. Тимковского — Римма
  — «Искры пожара» И. Ге — Дама
  — «Отверженный Дон Жуан» С. Рафаловича — Блудница
  — «Дети Ванюшина» С. Найдёнова — Людмила
  — «Забава» А. Шницлера — Мицци
  — «Женитьба Фигаро» П. Бомарше — Графиня
  — «Всех скорбящих» Г. Гейерманса — Рита
  — «Коломбина» Корна — Коломбина
  — «Вейганг» И. Шлафа — Берта
  — «Ольгин день» А. Бежецкого — Софья
  — «Хоровод» Г. Бара — Франциска
  — «Розы» Г. Зудермана — Юлия

Александринский театр
  — «Золотой телец» Добржанского — Эмма Розенблатт
  — «Дядя Ваня» А. Чехова — Елена Андреевна
  — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского — Машенька
  — «Коварство и любовь» Ф. Шиллера — Софи
  — «Венецианский купец» У. Шекспира — Нерисса
  — «Дон-Жуан» Ж.-Б. Мольера — Шарлотта
  — «Молодёжь» М. Дрейера — Эрика фон Геллингофен
  — «Живой труп» Л. Толстого — Маша
  — «Таланты и поклонники» А. Островского — Негина
  — «Горе от ума» А. Грибоедова — Лиза
  — «Лев Гурыч Синичкин» Д. Ленского — Лиза
  — «Царская невеста» Л. Мэя — Любаша
  — «Тот, кто получает пощечины» Л. Андреева — Зинаида
  — «Нахлебник» И. Тургенева — Ольга Петровна
  — «Эрнани» В. Гюго — Донья Соль
  — «Бесприданница» А. Островского — Лариса
  — «Другая жизнь» Е. Опочинина — Вера Сергеевна
  — «Ночное» М. Стаховича — Дуня
  — «Зелёное кольцо» З. Гиппиус — Анна Дмитриевна
  — «Добрый барин» А. Островского — Дуняша
  — «Настоящая любовь» Р. Бракко — Елена
  — «Невеста» Г. Чулкова — Бредова
  — «Ассамблея» П. Гнедича — Фрося
  — «Мёртвый узел» И. Шпажинского — Наташа
  — «Милые призраки» Л. Андреева — Полина
  — «Маскарад» М. Лермонтова — Баронесса Штраль
  — «Грех да беда на кого не живёт» А. Островского — Лукерья Даниловна
  — «Волки и овцы» А. Островского — Глафира
  — «Профессор Сторицын» Л. Андреева — Княжна
  — «Богатые невесты» А. Островского — Белесова
  — «Стакан воды» Э. Скриба — Луиза
  — «Идиот» по роману Ф. Достоевского — Настасья Филипповна
  — «Горе от ума» А. Грибоедова — Наталья Дмитриевна
  — «Трактирщица» К. Гольдони — Мирандолина
  — «Антоний и Клеопатра» У. Шекспира — Клеопатра
  — «Пугачёвщина» К. Тренёва — Устинья
  — «Виринея» Л. Сейфуллиной — Виринея
  — «Коварство и любовь» Ф. Шиллера — Леди Мильфорд
  — «Ярость» Е. Яновского — Марфа Коврова
  — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского — Мамаева
  — «Враги» М. Горького — Клеопатра
  — «Фландрия» В. Сарду — Донья Долорес
  — «Зыковы» М. Горького — Софья
  — «Горе от ума» А. Грибоедова — Хлёстова
  — «Свадьба» А. Чехова
  — «Глубокие корни» Дж. Гоу и А. д’Юссо
  — «Лес» А. Островского — Раиса Павловна Гурмыжская
  — «Профессия миссис Уоррен» Б. Шоу — Миссис Уоррен
  — «Живой труп» Л. Толстого — Анна Павловна
  — «Пигмалион» Б. Шоу — Миссис Хиггинс
  — «Шакалы» А. Якобсона
  — «Игрок» по роману Ф. Достоевского — Антонина Васильевна
  — «Осенний сад» Л. Хеллман 

Мариинский театр
  — «Египетские ночи» А. Аренского — Клеопатра
  — «Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха — Елена

Михайловский театр
  — «Без вины виноватые» А. Островского — Коринкина
  — «Лавка древностей» Соловьёва — Анна
  — «Стакан воды» Э. Скриба — Герцогиня Мальборо
  — «Зарево» Е. Карпова — Липа
  — «Корневильские колокола» Р. Планкета — Серполетта
  — «Жёлтая кофта» Ф. Легара — Леа
  — «Чёрный амулет» Н. Стрельникова — Лилиан

Театр музыкальной комедии
  — «Сильва» И. Кальмана — Сильва Вареску
  — «Дочь мадам Анго» Ш. Лекока — Кларетта
  — «Голубая мазурка» Ф. Легара — Анжелла

Театр-сад «Аквариум»
  — «Сильва» И. Кальмана — Сильва Вареску

Театр трагедии Ю. М. Юрьева
  — «Царь Эдип» Софокла — Иокаста

Кино и телевидение 
  — Голод (короткометражный фильм) — Дочь кулака
  — Живой труп (фильм-спектакль) — Анна Павловна
  — Лес (фильм-спектакль) — Гурмыжская
  — Рассказы Чехова (телеспектакль)
  — День солнца и дождя — Елена Сергеевна, актриса

Личная жизнь 
В 1910 году вышла замуж за Н. Н. Качалова. Детей в семье не было. Их брак был долгим и счастливым.

Летом 1917 г. по Петрограду ходили слухи о романе Тиме с А. Ф. Керенским и об их готовящейся свадьбе, однако они «вряд ли имели серьёзную основу». В 1918 году Тиме и её муж опровергали это в печати. Эти слухи отразились в дневнике А. А. Блока, в записях В. Ф. Ходасевича (где поданы именно как обывательские сплетни), некоторых газетных публикациях, и впоследствии, при советской власти, стоили Тиме немалых неприятностей: «её неоднократно вызывали в „органы“, требовали объяснений по поводу её отношений с Керенским, не повышали в звании, лишали ролей и т. д.»

Сочинения 
 Тиме Е. И. Дороги искусства / Лит. запись Ю. Л. Алянского. — М.; Л.: ВТО, 1962. — 306 с.

Литература 
 Встречи с Мейерхольдом: Сборник воспоминаний. — М.: ВТО, 1967. — 622 с.
 Марков П. А. О театре: В 4 т. — М.: Искусство, 1974. — Т. 2: Театральные портреты. — 495 с.

Примечания

Ссылки 
 Век Елизаветы Тиме
 Елизавета Ивановна Тиме

Слушательницы Бестужевских курсов
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Актёры и актрисы Александринского театра
Преподаватели Российского государственного института сценических искусств
Похороненные на Литераторских мостках